Jingle (protocol), extensió veu sobre IP del protocol XMPP usat per Google Talk
 Música:
 Jingle (música), curt eslògan i melodia emprats en màrqueting
 Jingle Bells'', popular nadala (publicada el 1857)
 Jingle Bell Rock, popular nadala als Estats Units (estrenada el 1957)